I siti di interesse comunitario del Trentino-Alto Adige sono aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi della direttiva Habitat e che fanno parte della rete Natura 2000. 

In Trentino-Alto Adige i SIC sono 44 nella provincia autonoma di Bolzano, diciassette di questi sono anche zona di protezione speciale (ZPS) e 136 (dei quali dodici anche ZPS) nella provincia autonoma di Trento.  

Molte di queste aree coincidono in tutto o in parte con aree già in precedenza protette dalla legislazione nazionale, regionale o provinciale:

Provincia di Bolzano

Provincia di Trento

Note

Voci correlate
Aree naturali protette del Trentino-Alto Adige

Collegamenti esterni

Aree naturali protette del Trentino-Alto Adige